Darwinia se poate referi la:
Darwinia (plantă) Rudge 1815, un gen de Myrtaceae care crește doar în Australia
Darwinia Raf., sinonimul unui gen de plante denumit Sesbania Adans.
Darwinia (joc video), un joc video din 2005 creat de Introversion Software
Darwinia (roman), un roman din 1998 de Robert Charles Wilson

Vezi și
Darwinius, o primată dispărută